Conforto ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Conforto (1909–1954), italienischer Mathematiker
 Michael Conforto (* 1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nicola Conforto (1718–1793), italienischer Komponist
 Tracie Ruiz-Conforto (* 1963), US-amerikanische Synchronschwimmerin, siehe Tracie Ruiz